Aleksander Karađorđević (srbsko: Aleksandar Karađorđević) je bilo imen več oseb:

 Aleksander Karađorđević (knez), srbski knez, (najmlajši sin Đorđe Petrovića)
 Aleksander I. Karađorđević, kralj Jugoslavije